

Місто:
 Миколаївка — Донецька область, Краматорський район

Селища міського типу:
 Миколаївка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Миколаївка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Миколаївка — Донецька область, Донецький район
 Миколаївка — Одеська область, Березівський район
 Миколаївка — Сумська область, Сумський район

Села:
 Миколаївка — Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Миколаївка — Вінницька область, Хмільницький район
 Миколаївка — Вінницька область, Вінницький район
 Миколаївка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Дубовиківська сільська громада
 Миколаївка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Новопавлівська сільська громада
 Миколаївка — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Миколаївська сільська громада
 Миколаївка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Миколаївка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська громада
 Миколаївка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Лихівська селищна громада
 Миколаївка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Карпівська сільська громада
 Миколаївка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада
 Миколаївка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Миколаївка — Донецька область, Бахмутський район, Світлодарська міська громада
 Миколаївка — Донецька область, Бахмутський район, Соледарська міська громада
 Миколаївка — Донецька область, Волноваський район
 Миколаївка — Донецька область, Кальміуський район
 Миколаївка — Донецька область, Краматорський район
 Миколаївка — Донецька область, Покровський район, Гродівська селищна громада
 Миколаївка — Донецька область, Покровський район, Гродівська селищна громада, Новоекономічна селищна рада
 Миколаївка — Донецька область, Покровський район, Новогродівська міська громада
 Миколаївка — Житомирська область, Звягельський район, Ємільчинська селищна громада
 Миколаївка — Житомирська область, Звягельський район, Брониківська сільська громада
 Миколаївка — Житомирська область, Коростенський район
 Миколаївка — Запорізька область, Бердянський район
 Миколаївка — Запорізька область, Мелітопольський район, Плодородненська сільська громада
 Миколаївка — Запорізька область, Мелітопольський район, Нововасилівська селищна громада
 Миколаївка — Київська область, Вишгородський район
 Миколаївка — Київська область, Бучанський район
 Миколаївка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська селищна громада
 Миколаївка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Соколівська сільська громада
 Миколаївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородська міська громада
 Миколаївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Піщанобрідська сільська громада
 Миколаївка — Луганська область, Довжанський район
 Миколаївка — Луганська область, Луганський район
 Миколаївка — Луганська область, Сватівський район
 Миколаївка — Миколаївська область, Вознесенський район, Братська селищна громада
 Миколаївка — Миколаївська область, Вознесенський район, Веселинівська селищна громада
 Миколаївка — Миколаївська область, Вознесенський район, Мостівська сільська громада
 Миколаївка — Миколаївська область, Баштанський район
 Миколаївка — Миколаївська область, Первомайський район
 Миколаївка — Одеська область, Березівський район
 Миколаївка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Миколаївка — Одеська область, Болградський район
 Миколаївка — Одеська область, Ізмаїльський район
 Миколаївка — Одеська область, Одеський район
 Миколаївка — Одеська область, Подільський район
 Миколаївка — Одеська область, Роздільнянський район
 Миколаївка — Полтавська область, Лубенський район
 Миколаївка — Полтавська область, Миргородський район
 Миколаївка — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада
 Миколаївка — Полтавська область, Полтавський район, Кобеляцька міська громада
 Миколаївка — Полтавська область, Полтавський район, Мачухівська сільська громада
 Миколаївка — Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада
 Миколаївка — Рівненська область, Дубенський район
 Миколаївка — Сумська область, Конотопський район
 Миколаївка — Сумська область, Охтирський район
 Миколаївка — Сумська область, Роменський район
 Миколаївка — Сумська область, Сумський район
 Миколаївка — Тернопільська область, Чортківський район
 Миколаївка — Харківська область, Богодухівський район, Коломацька селищна громада
 Миколаївка — Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська громада
 Миколаївка — Харківська область, Ізюмський район, Оскільська сільська громада
 Миколаївка — Харківська область, Красноградський район, Зачепилівська селищна громада
 Миколаївка — Харківська область, Красноградський район, Сахновщинська селищна громада, Аполлонівська сільська рада
 Миколаївка — Харківська область, Красноградський район, Сахновщинська селищна громада
 Миколаївка — Харківська область, Красноградський район, Старовірівська сільська громада
 Миколаївка — Харківська область, Куп'янський район, Дворічанська селищна громада
 Миколаївка — Харківська область, Куп'янський район, Петропавлівська сільська громада
 Миколаївка — Харківська область, Лозівський район, Лозівська міська громада, Артільна сільська рада
 Миколаївка — Харківська область, Лозівський район, Лозівська міська громада
 Миколаївка — Харківська область, Лозівський район, Лозівська міська громада, Шатівська сільська рада
 Миколаївка — Харківська область, Лозівський район, Олексіївська сільська громада
 Миколаївка — Харківська область, Чугуївський район, Вовчанська міська громада
 Миколаївка — Харківська область, Чугуївський район, Чкаловська селищна громада, Чкаловська селищна рада
 Миколаївка — Харківська область, Чугуївський район, Чкаловська селищна громада, Леб'язька сільська рада
 Миколаївка — Херсонська область, Бериславський район, Високопільська селищна громада
 Миколаївка — Херсонська область, Бериславський район, Тягинська сільська громада
 Миколаївка — Херсонська область, Генічеський район
 Миколаївка — Херсонська область, Каховський район, Костянтинівська сільська громада
 Миколаївка — Херсонська область, Каховський район, Рубанівська сільська громада
 Миколаївка — Херсонська область, Скадовський район
 Миколаївка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Миколаївка — Черкаська область, Звенигородський район
 Миколаївка — Черкаська область, Черкаський район
 Миколаївка — Чернігівська область, Чернігівський район
 Миколаївка — Чернігівська область, Ніжинський район
 Миколаївка — Чернігівська область, Прилуцький район
 Миколаївка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район

 Миколаївка — колишнє село Градизького району Полтавської області (нині — територія у складі Кременчуцького району та затоплена водами Кременчуцького водосховища
 Миколаївка — колишнє село Лохвицького району Полтавської області (зняте з обліку рішенням Полтавської обласної ради від 23 грудня 2005 року)

Селища:
 Миколаївка — Вінницька область, Тульчинський район
 Миколаївка — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Миколаївка — Харківська область, Куп'янський район

Пункт пропуску:
 Миколаївка — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією у  Новгород-Сіверському районі Чернігівської області

Залізниця:
 Миколаївка — зупинний пункт Одеської дирекції Одеської залізниці в Одеській області
 Миколаївка — зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці у Черкаській області
 Миколаївка — зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

Села:
 Миколаївка — Леовський район
 Миколаївка — Кагульський район

 Некулеєука — Оргіївський район

Комуна:
 Ніколаєвка — комуна у Флорештському районі

Ніколаєвка — , село у Михайловському районі
 Ніколаєвка — , село у Немецькому національному районі
 Ніколаєвка — , село у Поспелихинському районі
 Ніколаєвка — , присілок у Коношському районі
 Ніколаєвка — , присілок в Альшеєвському районі
 Миколаївка — до 1925 року українське село (нині — у Неклинівському районі Ростовської області)

Міколаєвка — , селище міського типу у Вишовській сільській раді Белинічського району
 Міколаєвка — , село у Вишовській сільській раді Белинічського району

Ніколаєвка — Акмолинська область, село в Аршалинському районі

 Ніколаєвка — колишня назва села Акжар Алакольського району Алматинської області (до 1990-х років)

Див. також 
 Миколаїв
 Ніколаєвка або Николаєвка

 Миколаївка Перша
 Миколаївка Друга
 Нова Миколаївка
 Стара Миколаївка

 Айдар-Миколаївка
 Ганно-Миколаївка
 Євецько-Миколаївка
 Єлизавето-Миколаївка
 Івано-Миколаївка
 Кашперо-Миколаївка
 Колоно-Миколаївка
 Миколаївка-Новоросійська
 Миколаївка-Тернівська
 Павло-Миколаївка
 Петро-Миколаївка
 Рудево-Миколаївка
 Рудня-Миколаївка

 Корбомиколаївка
 Маломиколаївка
 Новомиколаївка
 П'ятомиколаївка